

Patronymes 
 Molière, pseudonyme de Jean-Baptiste Poquelin, est un comédien et auteur dramatique français ;
 En son honneur, un Molière désigne une récompense du théâtre français remise pendant la Nuit des Molières ; 
 François de Molière, écrivain français (1599-1624) ;
 Marinus Jan Granpré Molière, architecte néerlandais (1883-1972) ;
 Molière (Zouglouman), artiste ivoirien de zouglou ;
 Gert Molière, physicien allemand.

Toponymes 
 Molière, hameau de la commune de Pailharès en Ardèche
 Roche-la-Molière, ville de Loire ; 
 Les Molières, village de l’Essonne ;
 Molières, nom de plusieurs communes de France ;
 Molière, nom donné à la ville algérienne de Bordj Bounaama ou Bordj Bou Naama (wilaya de Tissemsilt) durant la période coloniale ;
 Le train nommé Molière était une relation Trans-Europ-Express reliant Paris à Düsseldorf via Maubeuge, Charleroi, Namur, Liège et Cologne ;
 Avenue Molière.

Astronomie 
Sont nommés en hommage à Molière (Jean-Baptiste Poquelin) :

 Molière, un cratère à la surface de Mercure ;
 (3046) Molière, un astéroïde.

Films 
Plusieurs films racontent la vie de l'auteur et comédien Molière :
 Molière de Léonce Perret, avec André Bacqué (court métrage, 1909) ;
 Molière de Norbert Tildian, avec Jean-Paul Belmondo (court-métrage, 1956) ;
 Molière d'Ariane Mnouchkine, avec Philippe Caubère (1978) ;
 Molière de Laurent Tirard, avec Romain Duris (2007).

Livres 
 Le Roman de monsieur de Molière, roman russe de Mikhaïl Boulgakov achevé en 1933, publié en URSS 1962 puis en 1989 dans une édition intégrale non expurgée par la censure soviétique ;
 La vie passionnée de Molière, roman français écrit par Léon Thoorens en 1958 ;
  (Molière), comédie de Carlo Goldoni de 1751 dont l'argument est son mariage et Le Tartuffe.

Autres 
 Molière, récompense théâtrale attribuée lors de la Nuit des Molières 
 Le Cercle Molière, compagnie théâtrale franco-manitobaine créée en 1925 
 Le Cours Molière, établissement d’enseignement créé en 1926 à Paris 
 Le rayon de Molière, en physique des particules 
 Le lycée Molière (Paris) et le lycée Molière (Rio de Janeiro)
 La salle Molière, salle de concerts à Lyon
 Le Théâtre Molière (Ixelles) en Belgique
 Molière, chanson de Chantal Goya extraite de l'album Monsieur le Chat Botté
 La clause Molière, inscrite dans les appels d'offres de marchés publics, consistant à imposer l'usage de la langue française sur les chantiers publics
 Molières, terres provenant des alluvions de la mer ou de la Canche qui sont mouillées tous les jours par le flux de la mer
 Pierre de molière (ou « Molière » ou « meulière »), pierre calcaire, aussi nommée grès de molière, grès coquillier (voir Le Grès coquillier (1916), Sur le Grès de la Molière (1999), Meulier, -lière)
 Les molières, des chaussures basses lacées et, en Belgique et au Luxembourg, le nom donné aux richelieus.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme